Тутэйшыя () — білоруське слово, що має декілька значень:

 Тутэйшыя — термін, самовизначення частини білоруського селянства під кінець XIX-XX століть;
 «Тутэйшыя» — п'єса Янки Купали, що була написана 1922 року;
 «Тутэйшыя» — спектакль Національного академічного театру імені Янки Купали, прем'єра якої відбулась 1990 року;
 «Тутэйшыя» — лялькова вистава Гродненського театру ляльок;
 «Тутэйшыя» — фільм 1993 року, знятий на студії «Білорусьфільм»;
 «Тутэйшыя» — фільм 2007 року телеканалу «Белсат»;
 Таварыства Тутэйшыя — спілка молодих білоруських літераторів 1980-1990-х років.